An Caiseal steht für folgende Orte in Irland:

 An Caiseal (Galway)
 An Caiseal (Mayo)

Siehe auch:
 Cashel